Andrea Giarrizzo – politico italiano
 Giuseppe Giarrizzo – storico e politico italiano
 José Giarrizzo – ex calciatore italiano
 Manlio Giarrizzo – pittore e docente italiano